Флот империи Цин () — военный флот поздней империи Цин, оснащённый по западному образцу. Принимал участие во франко-китайской и первой японо-китайской войнах. Наследниками этого флота являются военно-морские силы Китайской Республики и военно-морские силы Китайской Народной Республики.

История

Предшествнники 
В 1860-х годах была предпринята попытка с британской помощью создать современный военно-морской флот для борьбы с произведёными в Америке канонерскими лодками тайпинов. Так называемый "Флот вампиров", снаряжённый императорским правительством для борьбы с пиратством у берегов Китая, из-за невыполнения условия о том, что британский командующий Шерард Осборн должен получать приказы только от императорского правительства, был списан и порезан на металл.

Новый флот Цин

После Синьхайской революции

Подразделения 
 Бэйянский флот — «Флот Северного моря», базировавшийся в Вэйхае;
 Наньянский флот — «Флот Южного моря», базировавшийся в Шанхае;
 Гуандунский флот — базировавшийся в Гуанчжоу;
 Фуцзяньский флот — базировавшийся в Фучжоу;

Базы флота

Командование флота

Корабли флота Цин

Броненосцы 
 Динъюань (1881)
 Чин-Иен (1882)

Корабли береговой обороны 
 Пинъюань (1890)

Военно-морские флаги

См. также 
 История китайской армии

Примечания

Источники 

Военно-морские силы исторических государств
Военно-морская история Китая
Империя Цин